El término LRU (una sigla) puede referirse, en esta enciclopedia:

En España
a la Ley de Reforma Universitaria (LRU), vigente desde septiembre de 1983 hasta enero de 2002;

En informática
a las siglas en inglés de localizador de recursos uniforme, un identificador variable de recursos muy habitual en Internet, conocido comúnmente como la dirección o el enlace de una página o recurso web;
a las siglas en inglés de Menos Usada Recientemente (Least Recently Used), un algoritmo de reemplazo de páginas;
al acrónimo de Linux Registered User (Usuario Linux Registrado).